Ране́тка:
 Ранетка — группа сортов яблонь.
 Ранетка — сорт Капусты белокочанной.
 «Ранетка» — песня группы «Мумий Тролль» с альбома «Икра».
 «Ранетки» — российская девичья поп-рок-группа.
 «Ранетки» — дебютный альбом группы «Ранетки».
 «Ранетки» — российский телесериал, главными героями которого являются участницы группы «Ранетки».